La Cruz Blanca Felguerina fue un equipo de fútbol juvenil de Langreo (Asturias)

Historia
El equipo nació en los años 20 y estaba formado por jóvenes de Lada y La Felguera. Su campo de fútbol estaba en un principio en Meriñán y más tarde en El Atarillu. Entre sus filas comenzaron algunos de los futbolistas que llegarían al Círculo Popular, Unión Popular de Langreo, Real Oviedo (Dolfi) e incluso Real Madrid (Andrés Junquera) o Celta de Vigo (José Luis Lavandera, que además fue Internacional juvenil al igual que Varela).

Marcó un hito en el fútbol juvenil cuando se proclamó campeón de Asturias en la temporada 1962-1963. También fue sub-campeón de la Federación Asturiana. El uniforme era de color blanco.

Referencias

Equipos de fútbol desaparecidos de Asturias
Cruz
Historia de Asturias